Zhangjiawo (kinesiska: 张家窝, 张家窝镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 15 kilometer sydväst om stadens centrum. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Zhangjiawo är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tianjin,  km nordost om Zhangjiawo. Trakten runt Zhangjiawo består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin

WP:Projekt Kina